Порше () — германский род, происходящий от известного инженера Фердинанда Порше ().

Древо семьи

См. также 
 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Порше